Kemps est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme
Aaron Kemps (1983-), coureur cycliste australien
Gérard Kemps, curé de la paroisse française de l'île de Saint-Martin, auteur du chant O sweet Saint-Martin's Land, considéré comme hymne national de l'île

Toponyme
Kemps, ville du Maryland
Kemps Bay, ville de l'île d'Andros aux Bahamas
Kemps Creek (Nouvelle-Galles-du-Sud), banlieue de Sydney, nommée d'après Anthony Fenn Kemp (1773-1868)

Voir aussi
Course des Kemps, course cycliste qui se déroule le  à Loon-Plage dans le département du Nord

Homonymie de patronyme